Armação de Pêra, plaats in Portugal
Armação dos Búzios, stad en gemeente in Brazilië